Epílic d'Atenes, poeta còmic grec
 Epílic, poeta còmic grec